Barch ist der Familienname folgender Personen:
 Krystofer Barch (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler

BArch steht für:
 Bundesarchiv (Deutschland)

Siehe auch:
 Barg
 Bargh